Ooooooohhh… On the TLC Tip — дебютный полноформатный студийный альбом американской группы TLC, вышедший в 1992 году. Альбом занимал 14 позицию в рейтинге Billboard 200, а в мае 1996 года был сертифицирован RIAA как четырёхкратный платиновый.

Список композиций 
 «Intro» — 0:31
 «Ain't 2 Proud 2 Beg» — 5:36
 «Shock Dat Monkey» — 5:08
 «Intermission I» — 0:19
 «Hat 2 da Back» — 4:16
 «Das da Way We Like 'Em» — 5:01
 «What About Your Friends» — 4:53
 «His Story» — 4:22
 «Intermission II» — 0:59
 «Bad by Myself» — 3:55
 «Somethin' You Wanna Know» — 5:43
 «Baby-Baby-Baby» — 5:15
 «This Is How It Should Be Done» — 4:27
 «Depend on Myself» — 4:11
 «Conclusion» — 0:47

Чарты

Сертификации 

|}

Примечания 

Альбомы TLC
Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы США
Альбомы LaFace Records
Альбомы Arista Records